Kohlenberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen:

in Deutschland:
 Kohlenberg (Brandis) (), bei Brandis, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Kohlenberg (Hessen) (), in den Sackpfeifen-Vorhöhen, bei Eifa, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kohlenberg (Homburgwald) (), im Homburgwald, bei Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Kohlenberg (Ilmenau), Schlackenhalde nahe der Sophienhütte, in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Kohlenberg (Kreuztal) (), in Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen 
 Kohlenberg (Thale) (ca. ), im Harz, nahe Thale-Wendefurth, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
in der Schweiz:
 Kohlenberg (Basel), in Basel, Kanton Basel-Stadt

Kohlenberg oder Kolenberg ist der Name folgender Ortschaften:
 Kohlenberg (Horn-Bad Meinberg), Weiler in der Stad Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Kohlenberg (Gemeinde Kilb), Ortsteil der niederösterreichischen Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Österreich
 Kohlenberg (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kolenberg (Limburg), Stadt in Belgien

Kohlenberg ist der Name folgender Personen:
 Arthur Kohlenberg (1924–1970), US-amerikanischer Physiker und Informationstheoretiker
 Gabriela Kohlenberg (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)
 Hildegard Müller-Kohlenberg (* 1940), deutsche Sozialpädagogin und Hochschullehrerin
 Karl Friedrich Kohlenberg (1915–2002), deutscher Schriftsteller 
 Kerstin Kohlenberg (* 1970), deutsche Journalistin
 Oliver Kohlenberg (* 1957), Komponist